Sireteanu ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolae Sireteanu (1905–1963), rumänischer Schauspieler